Влади́мир Лавре́нтьев:
 Лаврентьев, Владимир Алексеевич (род. 1954) — советский хоккеист, тренер.
 Лаврентьев, Владимир Алексеевич (учитель) (1928—2003) — советский и российский учитель, народный учитель РМЭ.
 Лаврентьев, Владимир Григорьевич (1852—1890) — русский публицист, издатель, редактор.
 Лаврентьев, Владимир Иванович (1912—?) — советский футболист.
 Лаврентьев, Владимир Сергеевич (1951—2010) — советский и российский актёр, режиссёр и телеведущий.
 Лаврентьев, Владимир Филиппович (род. 1925) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.